Загидулин — татарская фамилия.

 Загидулин, Артём Ринатович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Загидулин, Сергей Владимирович (род. 1992) — украинский футболист.
 Загидулин, Фахрутдин Гильмутдинович (1911—1988) — сержант, Герой Советского Союза.

См. также 
 Загидуллин